Александр Белинский:
 Белинский, Александр Аркадьевич (1928—2014) — советский и российский режиссёр и сценарист, народный артист России.
 Белинский, Александр Валерьевич (род. 1995) — украинский сноубордист.
 Билинский (Белинский), Александр Константинович (1869—1922) — русский военачальник, генерал-лейтенант.